Heinz Barmettler – ex calciatore svizzero naturalizzato dominicano
 Maia Barmettler – ex sciatrice alpina svizzera